Soberg, Søberg ou Södberg sont des patronymes ou toponymes pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1982), joueuse de football suédoise
 (né en 1995), joueur de hockey sur glace norvégien
, scientifique politique américain
 (né en 1993), joueur de hockey sur glace norvégien

Toponyme

Søberg, localite de Bø dans le comté de Nordland

Homonymie de patronyme